Ольгово — топоним:

Белоруссия 
 Ольгово — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Ольгово — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Ольгово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ольгово — село в Дмитровском районе Московской области.
 Ольгово — бывшая усадьба Апраксиных в Московской области.

См. также 

 Верхнее Ольгово
 Нижнее Ольгово